Točak može značiti:
 Točak - naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Slunja, Karlovačka županija
 Točak Perjasički -  naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Barilović, Karlovačka županija
 Točak (planinski vrh) - vrh planine Papuk